Dolmen von Cosquer bezeichnet
 Dolmen von Cosquer (Melgven) bei Melgven, Département Finistère, Frankreich
 Dolmen von Cosquer (Plouharnel) bei Plouharnel, Département Morbihan, Frankreich